Salem kan avse:

 IFK Salem – ishockeyförening i Salems kommun
 BK Salem – en handbollsförening
 Salem Speedway – en motorbana i USA
 Salem (musikgrupp) – amerikansk musikgrupp som ofta förknippas med genren witch house

Personer
 Salem Al Fakir, svensk artist
 Salem al-Hazmi, en av kaparna vid 11 septemberattackerna
 Abdul Salem Jamshid, afghansk fotbollsmålvakt
 Milad Salem, afghansk fotbollsspelare
 Pamela Salem, brittisk skådespelerska

Geografi

Indien 

 Salem, Indien, 
 Salem (distrikt), Tamil Nadu,

Indonesien 

 Desa Salem, Jawa Barat, 
 Desa Salem, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Salem, distrikt, Jawa Tengah,

Montserrat 

 Salem, Montserrat, ort,

Spanien 

 Salem, Spanien, 
 Salem (kommun), Spanien,

Sverige 

 Salems kommun – kommun, Stockholms län, 
 Salem, Salems kommun – centralort och en kommundel i Salems kommun, tidigare kallad Salemstaden
 Salems socken – en socken i Södermanland
 Salems landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län
 Salems församling – en församling i Södermanland
 Salems distrikt – i Salems kommun i Stockholms län

Tyskland 

 Salem, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Salem, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, 
 Slottet Salem

USA 

 Salem, Fulton County, Arkansas, 
 Salem, Saline County, Arkansas, 
 Salem, Georgia, Upson County, 
 Salem, Illinois, countyhuvudort, Marion County, 
 Salem, Indiana, countyhuvudort, Washington County, 
 Salem, Livingston County, Kentucky, 
 Salem, Russell County, Kentucky, 
 Salem, Missouri, Dent County, 
 Salem, North Carolina, Burke County, 
 Salem, New Jersey, Salem County, 
 Salem, Oklahoma, Adair County, 
 Salem, Florence County, South Carolina, 
 Salem, Oconee County, South Carolina, 
 Salem, Virginia, countyhuvudort, City of Salem, 
 Salem, West Virginia, Harrison County, 
 Salem, Iowa, ort, Henry County, 
 Salem, Massachusetts, Essex County, , platsen där Häxprocesserna i Salem ägde rum
 Salem, Nebraska, Richardson County, 
 Salem, New Hampshire, Rockingham County, 
 Salem, New York, Washington County, 
 Salem, Ohio, Columbiana County, 
 Salem, South Dakota, countyhuvudort, McCook County, 
 Salem, Wisconsin, Kenosha County, 
 Salem, New Mexico, Doña Ana County, 
 Salem, Utah, Utah County, 
 Salem, Oregon, delstatshuvudstad, Marion County, 
 Salem, Connecticut

Se även
 Salem's Lot
 Salem County
 Salem Speedway
 New Salem
 Salemkyrkan

Geografi inom religion
Bibeln
Kristendom
Vanliga namn på kyrkor och kapell inom väckelserörelsen
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar